Příjmení Friedman nebo Friedmann nosí více osobností:

 Alexander Friedmann (podnikatel) (1838–1882) – rakouský podnikatel a politik, poslanec Říšské rady
 Daniel Friedmann (* 1936) – izraelský právník a politik
 David Friedman (* 1945) – americký ekonom, právní teoretik a spisovatel
 Jerome Isaac Friedman (* 1930) – americký fyzik a vysokoškolský pedagog
 Jill Freedman (1939–2019), americká fotografka
 Ladislav Friedmann – pseudonym, pod kterým publikoval český spisovatel Jiří Daehne (1937–1999)
 Malvína Friedmannová-Fantová (1917–2013) – vojenská zdravotnice na východní frontě a v Izraeli
 Marty Friedman (* 1962) – americký kytarista
 Max Friedmann (1864–1936) – rakouský průmyslník a politik
 Me'ir Friedmann (1831–1908) – židovský učenec
 Michael Jan Friedman (* 1955) – americký spisovatel
 Milton Friedman (1912–2006) – americký ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii
 Nathaniel Dourif Friedman (* 1977), známý také jako Nat – americký programátor
 Pavel Friedman (1921–1944) – československý židovský básník
 Simcha Friedman (1911–1990) – izraelský politik a poslanec
 Thomas Friedman (* 1953) – americký novinář a spisovatel literatury faktu
 William Friedman (1891–1969) – americký kryptolog

osoby s pseudonymy
 Frazier Mohawk, vlastním jménem Barry Friedman (1941–2012) – americký hudební producent
 Robert Capa, vlastním jménem Endre Friedmann (1913–1954) – maďarský válečný fotograf a fotožurnalista
 David Gerrold, vlastním jménem Jerrold David Friedman (* 1944) – americký spisovatel
 Ross the Boss, vlastním jménem Ross Friedman (* 1954) – americký kytarista

Německá příjmení
Židovská příjmení